Opalia watsoni är en snäckart som först beskrevs av De Boury 1911.  Opalia watsoni ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
watsoni